Се́льское поселе́ние Нижне-Важское — муниципальное образование в Верховажском районе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Наумиха.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на западе с Морозовским, Верховажским, Верховским сельскими поселениями,
 на юге с Чушевицким сельским поселением,
 на востоке с Сибирским и Нижнекулойским сельскими поселениями,
 на севере с Архангельской областью.

История 
Образовано 23 декабря 2015 года путём объединения сельских поселений Климушинского, Наумовского и Терменгского.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Верховажского района
Сельские поселения Вологодской области